Rieschengraben oder Röschengraben bezeichnet

 den Ludengraben, einen Abschnitt des Silberhütter Kunstgrabens
 fälschlich den Rödelbach
 fälschlich den Stollgraben